W Polsce 
 Łosewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Pokrzywnica 
 Łosewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Grajewo 
 Łosewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Kolno
 Łosewo – gromada